Черномо́рский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Черноморский переулок — переулок в Армавире;
 Черноморский переулок — переулок в Астрахани;
 В Геленджике:
 Черноморский переулок — переулок в Джанхоте;
 Черноморский переулок — переулок в Дивноморском;
 Черноморский переулок — переулок в Екатеринбурге;
 Черноморский переулок — переулок в Киселёвске;
 Черноморский переулок — переулок в Ростове-на-Дону;
 Черноморский переулок — переулок в Санкт-Петербурге;
 Черноморский переулок — переулок в Томске;
 Черноморский переулок — переулок в Уфе;
 Черноморский переулок — переулок в Хабаровске;
 Черноморский переулок — переулок в Черкесске;
 Черноморский переулок — переулок в Шахтах.

Крым 
 Черноморский переулок — переулок в Евпатории;
 Черноморский переулок — переулок в Симферополе;
 Черноморский переулок — переулок в Ялте.

Украина 
 Черноморский переулок — переулок в Кременчуге; 
 Черноморский переулок — переулок в Мариуполе;
 Черноморский переулок — переулок в Николаеве;
 В Одессе:
 Черноморский переулок;
 1-й Черноморский переулок;
 2-й Черноморский переулок;
 3-й Черноморский переулок;
 4-й Черноморский переулок;
 5-й Черноморский переулок;
 6-й Черноморский переулок;
 7-й Черноморский переулок;
 8-й Черноморский переулок;
 9-й Черноморский переулок;
 10-й Черноморский переулок;
 11-й Черноморский переулок;
 12-й Черноморский переулок;
 13-й Черноморский переулок;
 Черноморский переулок — переулок в Ужгороде; 
 2-й Черноморский переулок — переулок в Херсоне.

См. также 
 Черноморская улица;
 Черноморское шоссе;
 Черноморская набережная — набережная в Геленджике; 
 Черноморский бульвар;
 Черноморский проезд;
 Черноморский тупик;
 Черноморский спуск — улица в Херсоне.